Graeme Smith (zwemmer) - Schots zwemmer (1976)
 Graeme Smith (journalist) - Canadees journalist (1979) wikidata
 Graeme Smith (doelman, geboren 1982) - Schots voetballer (FC Kilmarnock, FC St. Johnstone)
 Graeme Smith (doelman, geboren 1983) - Schots voetballer (FC Motherwell, Hibernian Edinburgh)
 Graeme Smith (cricketspeler) - Zuid-Afrikaans cricketspeler (1981)
 Graeme Smith (radiopresentator) - Brits radiopresentator (1983)
 Graeme Smith (badminton) - Schots badmintonspeler (1978)
 Graeme Smith (componist)